Религиозная организация
 Религиозная группа